Патриа́рх Афана́сий I (; в миру Алексий; 1230, Адрианополь — 28 октября 1310, Константинополь) — Константинопольский патриарх с 1289 по 1293 и с 1303 по 1310 годы (по другим данным, до сентября 1309 года).

Прославлен в лике святых; память — 24 октября (по юлианскому календарю); в греческой Церкви 28 октября.

Принял постриг в монастыре Салоник; подвизался в афонском Эсфигмене.

Был предложен на патриарший престол императором Андроником II и избран 14 октября 1289 года. Противодействовал унии греческой Церкви с папством; осуществил церковную реформу, которая вызвала противодействие в среде епископата.

Был отрешён от престола Синодом (без согласия императора) в октябре 1293 года; был восстановлен на патриаршем престоле императором в 1303 году.

В июне 1308 года поставил в митрополита Киевского и всея Руси Петра. Проуниатская партия духовенства вынудила его уйти на покой в начале 1310 года. Удалился в монастырь Ксиролоф, где скончался в глубокой старости; там же началось почитание его как святого.

В 2014 году в диаконнике Спасо-Преображенского собора в городе Переславле-Залесском археологами была обнаружена печать патриарха.

Имена 
Патриарх дважды менял имя:
 крестильным именем было Алексий;
 в монашестве стал Акакий;
 в великой схиме — Афанасий.

Примечания

Литература 
 
 Ульянов О. Г. Была ли литургическая реформа при митрополите Алексии в Русской Православной Церкви? // Восточная Европа в древности и средневековье. Проблемы источниковедения. — М., 2005. — С. 268—271.

Ссылки 
 Святитель Афанасий I, Патриарх Константинопольский на сайте Православие.Ru.

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Православные святые
Христианские святые XIV века
Родившиеся в 1230 году
Умершие в 1310 году
Святители
Персоналии:Эсфигмен